Лос Тепетатес има више значења:

 Лос Тепетатес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Тепетатес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Тепетатес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Тепетатес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Тепетатес (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Тепетатес (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Тепетатес (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тепетатес (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тепетатес, Ахолоапа (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тепетатес (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тепетатес (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Тепетатес (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Тепетатес (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тепетатес (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тепетатес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тепетатес (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тепетатес (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тепетатес (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тепетатес (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тепетатес (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тепетатес (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тепетатес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тепетатес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тепетатес (Окампо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тепетатес (Танхуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тепетатес (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Тепетатес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Тепетатес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Тепетатес (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Тепетатес, Ранчо лас Агилас (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Тепетатес (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Тепетатес (Тлапанала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Тепетатес (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Тепетатес (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тепетатес (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику